Alophoixus ochraceus és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita zones boscoses del sud de Birmània, Tailàndia, sud-oest de Cambodja, sud del Vietnam, Malaia, oest de Sumatra i nord de Borneo.

Referències 

Alophoixus